Niedertor steht für:
 Niedertor (Bozen)
 Niedertor (Danzig)
 Niedertor (Neuss)